

Sigle 
 Transaction reference number, codice alfanumerico di 30 caratteri che identifica un bonifico e la relativa transazione

Codici 
 TRN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Torino-Caselle (Italia)

Geografia 
 Trn – località della Bosnia e Erzegovina